Ревишви́ли () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Ревишвили, Амиран Шотаевич (род. 1956) — советский и российский учёный.
 Ревишвили, Заза (род. 1968) — советский и грузинский футболист.
 Ревишвили, Нукри Патович (род. 1987) — грузинский и российский футболист.